Mariabrunn bezeichnet 

 Mariabrunn (Eriskirch), Ortsteil der Gemeinde Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mariabrunn (Hallbergmoos), Ortsteil der Gemeinde Hallbergmoos, Landkreis Freising, Bayern
 Mariabrunn (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Mariabrunn (Röhrmoos), Ortsteil der Gemeinde Röhrmoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Mariabrunn (Wien), Ortsteil von Hadersdorf-Weidlingau im 14. Wiener Bezirk (Penzing) und der gleichnamigen Pfarre im Vikariat Wien-Stadt der Erzdiözese Wien
Bauwerke:
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariabrunn, Wallfahrtsort und ehemaliges Kloster in Wien
 Forstakademie Mariabrunn, ehemalige Forstwirtschaftschule der Kaiserzeit
 Kloster Kostanjevica,  ehemaliges Kloster in Slowenien
 Kloster Mariabrunn (darin: Museum für das forstliche Versuchswesen) in Hadersdorf-Weidlingau im Bezirk Penzing in der Stadtgemeinde Wien

 Siehe auch: 
 Marienborn (Begriffsklärung)
 Marienbrunn 
 Marienbrunnen
 Maria Bründl
 Maria-Brunn
 Maria Brünnlein